Elosuchus est un genre éteint de crocodyliformes néosuchiens qui vivait au Crétacé inférieur dans l'actuelle Afrique du Nord (Maroc et Algérie).

Description et taxonomie 
Elosuchus avait un museau allongé semblable à celui d'un gavial. L'animal mesurait  de long et était probablement entièrement aquatique. L'espèce type, E. cherifiensis d'Algérie et du Maroc, a été décrite à l'origine comme une espèce de Thoracosaurus par R. Lavocat mais a été reconnue comme un genre distinct de Thoracosaurus par de France de Broin en 2002. Elosuchus felixi, décrit dans la formation d'Echkar au Niger, a été renommé Fortignathus en 2016 et est un parent de Dyrosaurus.

Phylogénie 

Broin (2002) a créé  la famille des Elosuchidae pour contenir Elosuchus et le genre Stolokrosuchus du Niger. Cependant, les analyses phylogénétiques postérieures ont généralement montré que Stolokrosuchus est l’un des néosuchiens les plus basaux, mais n’est apparenté qu’à distance à Elosuchus. Certaines analyses montrent que les Pholidosauridae sont monophylétiques et incluent le genre Elosuchus tandis que d’autres placent Elosuchus avec des taxons comme Sarcosuchus dans un clade en groupe frère de l'ancêtre commun des Dyrosauridae et des Pholidosauridae.

Références 

Pholidosauridae
Genre de crocodyliformes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé inférieur
Reptile préhistorique d'Afrique
Paléontologie en Algérie
Paléontologie au Maroc
Taxon fossile décrit en 2002